Остенде — международные шахматные турниры проводились администрацией бельгийского курорта Остенде в 1905—1956. С 1983 проводятся открытые турниры по швейцарской системе в 9 туров.

Победители 1906—1956

Литература

Примечания 

Остенде (шахматный турнир)